Deutschböhmen bzw. Deutsch-Böhmen steht für:

 die deutschsprachigen Bewohner Böhmens oder auch aller böhmischen Länder, siehe Deutschböhmen und Deutschmährer
 ein von Deutschösterreich 1918 beanspruchtes Gebiet, siehe Provinz Deutschböhmen

Siehe auch:
 Sudetendeutsche
 Sudetenland
 Sudetenland (Provinz)